Михал Булирж (; 12 августа 1991, Либерец, Чехия) — чешский хоккеист, нападающий. Чемпион Чехии 2016 года. В настоящее время играет за клуб чешской Экстралиги «Шкода Пльзень».

Карьера 
Михал Булирж провёл почти всю свою карьеру в родном клубе «Били Тигржи Либерец». В его составе он завоевал золотую и серебряную медаль чешской Экстралиги. После очень удачного начала сезона 2018/19 (в 11 стартовых матчах чемпионата он забил 13 голов), на Булиржа обратили внимание в КХЛ. 19 октября 2018 года было объявлено о переходе Булиржа в магнитогорский «Металлург». В своём первом же матче за новую команду Булирж забросил шайбу, 23 октября 2018 года в ворота ярославского «Локомотива». Сезон получился неудачным для магнитогорской команды, которая выбыла в 1-м раунде плей-офф. Булирж вернулся в свою бывшую команду «Либерец». После окончания сезона 2020/21 перешёл в клуб «Шкода Пльзень».

В сезоне 2016/17 дебютировал за сборную Чехии, провёл 2 матча в рамках Еврохоккейтура.

Достижения 

 Чемпион Экстралиги 2016 
 Серебряный призёр Экстралиги 2017 и 2021

Статистика

Клубная карьера

Семья 
Отец Михала, Петр Булирж (род. 09.11.1966 г.) — бывший футболист клуба чешской первой лиги «Слован Либерец», за который он провёл 3 сезона в чешском чемпионате (1994-1997 гг.), сыграл 44 матча, забил 4 гола.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации

Хоккеисты Чехии
Хоккейные нападающие
Хоккеисты КХЛ
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Били Тигржи Либерец»
Игроки ХК «Шкода»